Frank Willmann ist der Name folgender Personen: 

* Frank Willmann (Autor) (* 1963), deutscher Autor
 Frank Willmann (Politiker) (*  1963), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)